Евгений Викторович Харитонов (Евгений В. Харитоновъ; EugeneKha; ; род. 9 декабря 1969, Железнодорожный) — русский поэт, историк литературы и кино, переводчик болгарской поэзии и фантастики, критик, музыкант.

Биография 
Родился в городе Железнодорожный Московской области. После службы в рядах Советской армии окончил филологический факультет и аспирантуру МПГУ (бывш. МГПИ им. Ленина).
Печататься начал ещё в школьные годы. Первая публикация — фантастический рассказ «Солнечные люди» (1984). В 1984—1987 гг. был диск-жокеем и танцором в одном из первых в Москве диско-театров «Колумб» (г. Железнодорожный), в 1980—1990-х играл и пел в рок-группах «Мы», «Русские сказители», «Храм снов» и др.
В разные годы работал журналистом в газетах, учителем-словесником в школе, редактором в издательстве, 12 лет возглавлял отдел критики и публицистики журнала фантастики «Если», был соредактором журнала «Знание-сила: Фантастика» (приложение к научно-популярному журналу «Знание — сила»). С 2014 года — руководитель литературный проектов РГБМ, шеф-редактор интернет-газеты о молодежи и для молодежи «Территория L». В 2006—2008 гг. издавал альманах ортодоксально-маргинального искусства «Barkovs Magazine», с 2007 г. — издатель и редактор альманаха литературного и художественного авангарда «Другое полушарие».

Автор концепции и координатор литературной премии Премия Читателя; куратор фестиваля литературного и художественного авангарда «Лапа Азора», музыкальных фестивалей «Наши в космосе», «Музыка для снов», «Green Travel Fest». Владелец лэйбла электронной музыки «45 Echoes Sounds».
Член редколлегий литературных журналов «Дети Ра» (Москва), «Футурум АРТ» (Москва), «Ваяния» (София, Болгария), «Окно» (Дублин, Ирландия), альманаха «Словесность».

Член Союза литераторов РФ (1997); Союза писателей России (2001), Союза журналистов России (2003), Русского ПЕН-клуба (2007), Интернационального Союза писателей (2015), Международной Академии Зауми, Высшего творческого совета Союза писателей XXI века. В 2022 году поддержал вторжение России на Украину

Живёт в Москве.

Творчество 
Печатается с 1984 г. Опубликовал несколько рассказов в периодической печати (журналы «Техника — молодёжи», «Смена») и в антологиях («Наши в космосе»), однако уже к 1991 году вектор творческих интересов сместился от прозы к литературной и кинокритике и поэзии. Автор свыше 500 публикаций в России и за рубежом, посвящённых различным аспектам научной фантастики в литературе и искусстве: от историко-литературных очерков и биографий до статей по актуальным вопросам жанровой литературы, кино и комикса, библиографических указателей, статей и рецензий о современной поэзии, очерков по истории рок-музыки.
Область интересов как критика: история русской литературы, забытые имена русской литературы, болгарская фантастическая словесность, жанровый кинематограф, библиография, современная поэзия, литературный и художественный авангард.

В 2004 году за книгу-энциклопедию «Болгария фантастическая» (София: Аргус, 2013. ISBN 954-570-114-5) стал единственным иностранным лауреатом болгарской премии в области фантастики «Гравитон» с формулировкой «За вклад в болгарскую фантастику».
Литературно-критические статьи и очерки публиковались в журналах и еженедельниках «Если», «Библиография», «Детская литература», «Фантакрим-МЕГА», «Иностранная литература», «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Ваяния» (Болгария), «Тера Фантастика» (Болгария), «Уральский следопыт», «Российский колокол», «Science Fiction Studies» (США), «Альтаир», «Четвёртое измерение», «Сверхновая американская фантастика», «Знание — сила», «Книжное обозрение», «НГ Ex Libris» и др.; в сборниках «Фантастика-2002» (М.: АСТ, 2002), «Фантастика-2003» (М.: АСТ, 2003), «Русский Сфинкс» (М., 2004), «Shayol Jahrbuch zur Science Fiction 2004» (Германия), «Миры „Если“» (М., 2005) и др.

Автор биографических статей в «Энциклопедии фантастики: Кто есть кто» (Под ред. Вл. Гакова; Минск, 1995), в справочнике «Русская фантастика XX века в именах и лицах» (М.: Мегатрон, 1998), биографическом словаре С. И. Чупринина «Новая Россия: Мир литературы» (М., 2003).

Составитель и комментатор первого Полного Собрания Сочинений классика советской научной фантастики Александра Романовича Беляева (издательство «Эксмо», 2009—2010).

Первые поэтические публикации состоялись в конце 1980-х гг. в самиздате. Первая печатная поэтическая книга «Непроза» (2002). В поэзии обильно использует приёмы фонетической, звуковой и визуальной поэзии, литературной комбинаторики (палиндром, анаграмма и т. д.). Автор нескольких поэтических книг и альбомов визуальной поэзии. Стихи переведены на болгарский, сербский, английский, японский и французский языки, публиковались в журналах «Дети Ра», «Новый мир», «Футурум АРТ», «Иностранная литература», «Черновик», «Дружба народов» и др., включены в российские и зарубежные антологии «Orizont Testamentar: Miniatura Poetica Rusa» (Румыния, 2006), «Верлибр нового тысячелетия» (Тверь, 2007), «Болгария в русской поэзии» (М., 2008), «Небесная механика» (Рига, 2008), «arTronic Sound Anthology 1» (2009), ‘1 Minute Autohypnosis…’ (Испания, 2012), «Жанры и строфы современной русской поэзии: В 3 т. Е. В. Степанов» (М., 2013), «Свобода ограничения» (М., 2014), «НАШКРЫМ» (NY, 2014), «Антология ПО. Том 2» (М, 2015), «Крымские страницы русской поэзии» (СПб, 2015), «Raza de acțiune: Poeti Rusi Contemporani & Poeti Israelieni Contemporani» (Editura SAGA — Israel, 2017) и др.

«Харитонов роет яму ямбу, пытается уйти от традиции, органично вливаясь в традицию авангарда. Но и от неё, от спиральных кирпичиков Крученых и Бурлюка, он тоже уходит. Куда? В наш век. Со всей его жестокостью и прозой, с политикой, которая спешит сама позаботиться о тебе, если ты будешь продолжать её беззаботно игнорировать: „Восток дело тонкое / Восток дело громкое / Восток дело дымное / Восток дело взрЫвное…“ . Этот поэт взирает на мир с отчаянием и наивностью ребёнка. Но одновременно ухитряется задействовать и „жало мудрыя змеи“ („…когда-нибудь // старость усталость отрежет // мой едкий смешливый // змеиный язык“ — так интерпретирует тему сам Харитонов). На формальном уровне он всё время ищет какие-то новые грани поэтического языка. Его ego, его сокровенное, его „самое-самое“ пересекается, интерферирует с бытом и бытием, встраивается в культурную парадигму, неминуемо её изменяя. На уровне содержательном у этого поэта получаются очень пронзительные, человечные, и — да, да, не побоюсь этого слова — очень гуманистические стихи, несмотря на всю их ершистость и фронду.» (Татьяна Логачева. Журн. «Дети Ра» 2008. № 7).

«Очевидно, что в основе однострочной „зауми“ Евгения В. Харитонова лежат фольклорные образцы русских народных припевов. Мы видим элементы остранения поэтического языка, его затруднённость. В основе однострочных стихов Евгения В. Харитонова — не только припевы, но и скороговорки, которые уплотняют стиховую конструкцию, делают её максимально концентрированной и непохожей на структуру прозы.» (Евгений Степанов. Современный русский моностих и однострочная поэзия).

«Метод Харитонова можно назвать умеренным поставангардом; склонность к деформации стихотворной ткани не мешает поэту существовать в традиционном лирическом модусе… Среди источников Харитонова — и ранний Маяковский, и Ксения Некрасова, и классики отечественного верлибра — Владимир Бурич, Арво Метс, Вячеслав Куприянов, — но и фольклор, и обыденная речь.» (Данила Давыдов. Книжное обозрение. 2007. № 6).

Другое 
Параллельно литературной работе активно выступает на музыкальной сцене как композитор-электронщик (проекты EugeneKha, Yoko Absorbing, Nameless Dancers, Microbit project, Spacebirds и др.).

Награды и премии 
 1995 — премия журнала «Библиография» за серию статей по истории русской литературы;
 1997 — премия «Интерпресскон» (СПб) за эссе «В мирах Бездны Голодных Глаз»;
 1997 — премия «Фанкон» (Одесса) как лучший критик в области фантастики последних двух лет;
 1998 — диплом журнала «Если» за активное сотрудничество;
 1998 — «Мраморный Фавн» (вместе с Вл. Гаковым и В. Гопманом) — за цикл статей по истории европейской фантастики в журнале «Если»;
 1999 — Мемориальная премия им. В. И. Бугрова (Екатеринбург) за вклад в фантастиковедение;
 2001 — «Сигма-Ф» по итогам читательского голосования за статью «Бег по кругу»;
 2001 — премия «Интерпресскон» за рассказ в сверхмалой форме «Чёрная сотня тысяч» — в соавторстве с Евгением Лукиным (под общим псевдонимом Евгений Лукин-Харитонов);
 2002 — «Сигма-Ф» по итогам читательского голосования за серию очерков «Русское поле утопий»;
 2002 — «Серебряный кадуцей» (Харьков) в номинации «Критика, публицистика, литературоведение» — за книгу «Наука о фантастическом»;
 2003 — «Булгакон» (Болгария) — «За установление звёздного моста между российской и болгарской фантастикой»;
 2004 — «Гравитон» (Болгария) — за книгу «Болгария фантастическая» и вклад в болгарскую культуру;
 2004 — «Бронзовый Роскон» — за книгу «На экране — чудо»;
 2006 — Премия журнала «Дети Ра» — за переводы болгарских поэтов;
 2006 — «Словесность» (Премия Союза литераторов РФ) — за книгу стихов «Внеклассное чтение»;
 2009 — Международная отметина имени отца русского футуризма Давида Бурлюка (премия Международной Академии Зауми);
 2013 — медаль «Н. В. Гоголь» (За развитие общеславянских культурных традиций и вклад в развитие современной русской литературы);
 2014 — Премия «Хлёсткий критик»;
 2016 — Премия имени Александра Ройфе — за книгу «Фантастический печатный самиздат. 1966—2006»;
 2017 —  Евразийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт» (2017).
 2021 — АБС-премия — за книгу «Апокрифы Зазеркалья»
 2021 — Премия им. И. А. Ефремова — за книгу «Апокрифы Зазеркалья»

Библиография (выборочно)

Работы по истории литературы, кино и комикса (фантастика, славистика, поэзия) 
 Фантастика на страницах периодики: Опыт библиографии. Вып. 1: 1990/1991 гг. — М.: Стожары, 1992. — 82 с.
 Женский цех фантастики: Писательницы, критики, переводчицы: Крат. био-библиографический справочник. — М.: Гном, 1995. — 48 с.
 Фантастический самиздат. 1967—1999. Периодика, сборники: Аннотированный каталог-указатель. — Липецк, 1999. — 16 с.
 Наука о фантастическом: Био-библиографический справочник. — М.: Мануфактура, 2001. — 244 с. — ISBN 5-93084-020-2.
 Харитонов Евгений, Щербак-Жуков Андрей. На экране — чудо: Отечественная кинофантастика и киносказка. 1909—2002 /НИИ Киноискусства Министерства культуры РФ; Журнал фантастики «Если». — М.: В.Секачев, 2003. — 320 с.- ISBN 5-86676-009-6.
 Болгария фантастическая: Обозрение болгарской фантастической прозы и критики. — София (Болгария): Аргус, 2003. — 192 с. — (Сер. «Нова българска фантастика»). — ISBN 954-570-114-5.
 Фантастический печатный самиздат 1966—2006 гг. СССР. СНГ. Россия: Библиогр. [аннот.] справочник. — М.: Рос. гос. б-ка для молодежи, 2015. — 54 с.: илл.
 Апокрифы Зазеркалья: Этюды о фантастике / авт. предисл. Александр Бачило. – СПб.: Группа компаний «АУРАИНФО & ГРУППА МИД», 2020. – 336 с. – (Серия «Лезвия бритвы»). – ISBN 978-5-6044511-4-4

Поэзия / Визуальная поэзия 
 Во-Ум!: Книга стихов /Предисл. Джулии Фоулз. — London: DP, 1999. — 70 с.
 НЕПрОЗА, или Картинки за выставкой: (Стишьевая книга). — М.: МОЛ СЛ РФ; В. Секачев; «ХХХ», 2003. — 80 с. — ISBN 5-86676-009-6.
 Внеклассное чтение: Четвертая книга стихов и верлибров. — Рязань: Поверенный, 2005. — 72 с. — ISBN 5-93550-090-6.
 Ямуямбурою: Стихи этого века (2006—2002). — М.: Вест-Консалтинг, 2007. — 130 с. — (Б-ка журнала «Футурум АРТ»). — ISBN 5-85-677-112-X.
 Легко: Автографы рубежа (1981—2001) / Художеств.-производств. Артель сестер Хрулёвыхъ представляет. — М.: Вест-Консалтинг, 2007. — 50 с. — (Б-ка журн. «Футурум АРТ»). 50 нумер. экз. — [Сборник с элементами бук-арта. Все стихи написаны и оформлены от руки]. — ISBN 978-5-903321-04-9.
 МИ НА МИ РА: Заумные, звучарные и комбинаторные стихи / Обложка: Татьяна Бонч-Осмоловская. — М.: Вест-Консалтинг, 2008. — 104 с. — ISBN 978-5-903321-26-1.
 Последният ден на ягодовата поля / Последний день Земляничной поляны: Стихове: (Книга-билингва) / Превод от руски Хр. Пощаков; Пред. Ник. Светлев; Ил. Калин Николов. — София: Аргус, 2010 (фактически 2011). — 64 с. — ISBN 978-954-570-177-1. — На болг. и рус. яз.
 This Is Visual Poetry: [Сб. визуальных стихов]. — Kingston (US): Chapbook, 2010. — 18 p.
 Die Roboter: [стихи 2007—2012 ] / авт. Предисл. Сергей Бирюков. — Madrid : Ediciones del Hebreo Errante. 2012. — 80 с.
 Как этот дым : Некоторые освобождённые стихи 2001—2013 гг. / авт. предисл. Д. Ю. Цесельчук; Союз Литераторов России. — М. : Вест-Консалтинг, 2013. — 40 с. — (Серия «Визитная карточка» ; Библиотека альманаха «Словесность»). — ISBN 5-86676-022-3.
 Панин Игорь, Харитоновъ Евгений В. Книга о… : поэмы / авт. предисл. Авигдор Эскин. — М.: У Никитских Ворот, 2013. — 20 с. — ISBN 978-5-91366-788-5.
 Наталия Черных, Вилли Мельников, Александр Курбатов, Евгений Харитонов. Золушка кормит себя: Стихи / гравюры и коллажи Виктора Гоппе. — М. : Виктор Гоппе, 2016.

Редактор-составитель 
 Слепая Свобода («С гимном смеха и плача…»): Поэзия андеграунда /Сост. и издатели [Евг. Харитонов, И.Кузнецова]. — М.: МНЛО «Раритет», 1991. — 38 с.
 Фантастика и приключения: В 2 т. /Сост., авт. предисл. и коммент. В. И. Пищенко и Е. В. Харитонов. — М.: Дрофа; Вече, 2002. — (Библиотека отечественной классической художественной литературы в 100 т.).
 А. Р. Беляев. Полное Собрание Сочинений: В 7 тт. / Сост., авт. предисл. Евгений Харитонов и Дмитрий Байкалов; Коммент. Евгения Харитонова. — М.: Эксмо, 2009—2010. — (Серия «Отцы-основатели. Русское пространство»). 5100 экз.

Примечания

Ссылки 
 Грауз Т.  Слово. Буква. Образ. О визуальной поэзии // Дискурс. 2016. 18 февр.
 Шикарев С.  Навстречу «Заре сомоводства»! // НГ-Exlibris. 2016. 24 марта
 Летова Т. Азоры здесь тихи? : [О фестивале «Лапа Азора» ] // Exlibris НГ. 2012. 8 ноября
 Таран Евгений.  Роботы в поисках лета // ExLibris НГ. 2012. 3 дек.
 Калиниченко Николай.  Через шесть лет // Лит. газета. 2012. 9 дек.
 Карпенко Александр. [Рец. : Харитонов Е. В. Как этот дым : освобождённые стихи. М., 2013 // Лит. Известия. 2014. № 06]
 McFadyen David. Nameless Dancers: A New Moscow Chill-Out Ep… In The Middle Of Winter // Far From Moscow. 2010. 3 Jan
 Степанов Е.  Опыт надсознания (компаративный обзор футуристической и современной заумной поэзии) // Дети Ра. 2010. № 3
 Калиниченко Н.  Мысль, вооружённая звуками // Лит. газета. №11 (6266) (2010-03-24)
 McFadyen David.  U.R.A.H., Spacebirds and Headphones: Travels To A Kitsch Cosmos // Far From Moscow. NY, 2010. 25 September
 Евгений В. Харитоновъ в Журналом Зале
 Евгений Харитонов в «Лаборатории Фантастики»
 Contemporary Russian Poets Database / Современные Русские Поэты
 Евгений В. Харитоновъ в Читальном Зале
 Блог Евгения В. Харитонова
 Журнал литературного и художественного авангарда «Другое Полушарие»
 Сайт фестиваля «Лапа Азора»
 EugeneKha — Сольный музыкальный проект
 45 Echoes Sounds (Digital label)

Поэты России
Русские поэты
Члены ПЕН-клуба
Лауреаты Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка
Выпускники МПГУ
Призёры Евразийского и Всероссийского литературных фестивалей «ЛиФФт»
Экспериментальные музыканты
Музыканты в стиле эмбиент